Brull steht für:

 Brull (Barcelona) katalanisch El Brull, eine  Ortschaft der Comarca Osona, Provinz Barcelona, Spanien

Brull ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Brull (1863–1912), katalanischer Maler des Symbolismus